Muzzano est une commune suisse du canton du Tessin
 Muzzano est une commune italienne de la province de Biella

Homonymie de toponyme